Mike Conley, Sr., američki atletičar i svjetski rekorder u troskoku
Mike Conley, Jr., američki košarkaš i sin starijeg Mike Conleya